The Room (2000), Nederlandse korte film uit 2000.
 The Room (2003), Amerikaanse film uit 2003.
 The Room (2012), een computerspel uit 2012.
 The Room (2019), Belgisch, Luxemburgse, Franse film uit 2019
 The Room (band), Britse postpunkband.
 The Room (Pinter), toneelstuk van Harold Pinter.